Uotila kan avse:

Personer 
 Kari Uotila (1955–), en finländsk politiker
 Pertti Uotila (1943–), en finländsk botaniker
 Unto Uotila (1910–1997), en finländsk rättsmedicinare och endokrinolog

Geografi 
 Uotila – finskt namn på en by i Sagu i Egentliga Finland, se Uotkulla
 Uotila – finskt namn på en by i Nurmijärvi i Nyland, se Otby, Nurmijärvi